Централ-сити - комплекс двух смежных зданий на одноименной станции в центре Сеула - гостиницы JW Marriott и универмага Новый Свет, принадлежащий Мун Сон Мёну Здесь в Миллениум-холле на 20-летии ежедневной газеты Сеге Ильбо, также принадлежащей Мун Сон Мёну, с поздравительной речью выступал Премьер-министр Южной Кореи Хан Сынсу., также здесь роводятся различные правительственные мероприятия, крупнейшие фестивали моды в Азии, конференция Майкрософт, мероприятия по воссоединению разделенных корейских семей, ассамблеи Национального консультативного совета по объединению, брифинги министерства здравоохранения и дни открытых дверей. Также в здании имеется большой фонтан с подсветкой.

Ссылки 
Официальный сайт на корейском и английском языках

Примечания

Церковь объединения
Здания и сооружения Сеула